2 miejscowości w Estonii:
 Mäo – wieś w prowincji Järva, w gminie Paide
 Mäo – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Kadrina